Gisela Dulko och Flavia Pennetta vann finalen med 6–2, 0–6, 10-5 mot Nuria Llagostera Vives och María José Martínez Sánchez.

Dubbelfinalisten María José Martínez Sánchez tog hem titeln i singelturneringen.

Seedning

Lottning

Externa länkar 
Draw

Collector Swedish Open Women 2009